Лидберг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лидберг, Джимми (род. 1982) — шведский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр летних олимпийских игр 2012 года, многократный призер чемпионатов мира и Европы.
 Лидберг, Мартин (род. 1973) — шведский борец греко-римского стиля, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, участник Олимпийских игр.